Jestřabí est un toponyme qui peut désigner :

Jestřabí, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Jestřabí Lhota, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Jestřabí v Krkonoších, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Kuřimské Jestřabí, une commune du district de Brno-venkov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Pernštejnské Jestřabí, une commune du district de Brno-venkov, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie